Горная Поляна — название:
 нескольких населённых пунктов:
Горная Поляна — микрорайон в Советском районе Волгограда.
 Горная Поляна — хутор в Ленинском районе Волгоградской области.
 Горная Поляна — деревня в Советском районе Марий Эл.
 бренда минеральной воды, выпускаемой Волгоградским санаторно-курортным управлением
Горная Поляна — лечебно-столовая минеральная вода.
Горная Поляна — балка в посёлке Горная поляна, Волгоград.
: